Сборная Аргентины по регби-7 () — национальная сборная, представляющая Аргентину на международных соревнованиях по регби-7. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 года, серебряный призёр чемпионата мира 2009 года, бронзовый призёр Мировой серии сезона 2003/2004.

Статистика выступлений

Летние Олимпийские игры

Чемпионаты мира 

* Звёздочкой обозначаются турниры, где команда разделила с кем-то итоговое место.

Панамериканские игры

Всемирные игры

Турнир Регби X 
Матчи по  проводятся по правилам регби-7, но в каждой команде по 5 человек; тайм длится 5 минут, перерывов нет.

Мировая серия по регби-7 

Сборная Аргентины является командой ядра Мировой серии (т.е. регулярным участником, выступающим на всех этапах).
 : 7-е место (52 очка)
 : 6-е место (50 очков)
 : 7-е место (86 очков)
 : 7-е место (36 очков)
 : 3-е место (98 очков) 
 : 5-е место (70 очков)
 : 6-е место (64 очка)
 : 10-е место (23 очка)
 : 6-е место (43 очка)
 : 5-е место (68 очков)
 : 7-е место (62 очка)
 : 8-е место (38 очков)
 : 7-е место (92 очка)
 : 10-е место (84 очка)
 : 9-е место (75 очков)
 : 8-е место (80 очков)
 2015/2016: 5-е место (119 очков)
 : 9-е место (90 очков)
 : 7-е место (105 очков)
 : 9-е место (94 очка)
 : 9-е место (56 очков)
 : не принимали участие
 : разыгрывается

Победы на этапах

Игроки

Текущий состав 
Заявка сборной Аргентины на летние Олимпийские игры 2020 (оглашена 6 июля 2021 года).

Главный тренер — .

Статистика в Мировой серии 
Жирным выделены продолжающие карьеру игроки. Статистика приведена на 15 марта 2020 года.

Тренеры 
 Рикардо Паганини и Мигель Сетьен (1993)
 Бернардо Отаньо (1997)
 Гонсало Альбаррасин (2001)
 Эрнан Роуко Олива (2005)
 Данкан Форрестер (2009)
  (с 2013)

См. также 
 Сборная Аргентины по регби

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Аргентинского регбийного союза 
 Профиль Аргентинского регбийного союза на World Rugby 

Регби-7
Аргентина
Регби в Аргентине